

Miejscowości

Niemcy 
 Landsberg – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Landsberg am Lech – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Landsberg am Lech – miasto w kraju związkowym Bawaria
 Landsberg (Warthe) – dawny powiat

Polska 

Dawne niemieckie nazwy miejscowości, położonych obecnie w granicach Polski:
 Gorzów Śląski – Landsberg in Oberschlesien
 Górowo Iławeckie – Landsberg (Ostpreußen)
 Gorzów Wielkopolski – Landsberg an der Warthe

Osoby 
 Herrada z Landsbergu 
 Otto Landsberg – niemiecki polityk
 Jerzy Landsberg – polski kierowca rajdowy

Inne 
 Landsberg – hrabstwo
 Landsberg – marchia
 Landsberg – pałac
 Landsberg – ród
 Landsberg  - więzienie
 Landsberg – zamek w Landsbergu

Zobacz też 
 Altlandsberg
 Landsbarg
 Landsburg